

Monument 
 Le château d'Anjony est un château fort situé dans la commune de Tournemire (Cantal, France), construit au début du  par la famille d'Anjony.

Patronyme 

 la famille d'Anjony, famille de riches marchands pelletiers d'Aurillac ayant accédé à la noblesse par d'importants offices royaux. Elle est surtout connue pour sa rivalité avec la famille de Tournemire.

Toponyme 

 Anjony, un lieu-dit de Tournemire, dans le Cantal.